Schneider István (1842–1909) iskolaigazgató, újságíró, tanfelügyelő, lapszerkesztő, tanító, polgári iskolai tanár
 Schneider István (1946) labdarúgó, (Békéscsaba)
 Schneider István (1960–2011) labdarúgó (Újpesti Dózsa, Bp. Volán)